Références 

San José
Sharks de San José